Legião Portuguesa (Estado Novo) — organização política para-militar portuguesa do período do Estado Novo
Legião Portuguesa (napoleónica) — designação dada às tropas portuguesas que lutaram ao lado das forças francesas nas guerras napoleónicas
Leal Legião Lusitana — designação dada aos voluntários portugueses que com enquadramento britânico participaram na Guerra Peninsular

Desambiguações de história